Die 12BET.com UK Championship 2010 war ein Snookerturnier, das vom 6. bis 12. Dezember 2010 in Telford ausgetragen wurde.

Preisgeld

Finalrunde

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunden fanden vom 23. November bis 1. Dezember 2010 in Sheffield statt.

Century Breaks

Finalrunde 
 143, 109, 103, 100 Mark Joyce
 142, 106 Stuart Bingham
 142 Jamie Cope
 141, 130, 114, 113, 100 Mark Allen
 138, 100 Marco Fu
 137, 137, 135, 134, 127, 122, 106 Stephen Maguire
 137, 137 Stephen Lee
 137, 136, 126, 125, 120, 113, 105 Neil Robertson
 135, 131, 103, 101 Ding Junhui
 135 Judd Trump
 131, 129, 107, 101, 100 Shaun Murphy
 131 Patrick Wallace
 126 Tom Ford
 125 Mark Davis
 120, 104 Ken Doherty
 115 Jimmy White
 113 Peter Ebdon
 110, 107 Andrew Higginson
 109 Mark Selby
 105, 105, 100, 100 John Higgins
 104 Stephen Hendry
 103 Matthew Stevens
 100 Graeme Dott

Einzelnachweise 

2010
Snookerveranstaltung 2010
Billardturnier in Telford